Инглезе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Инглезе, Вероника (род. 1990) — итальянская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции.
 Инглезе, Дмитрий Спиридонович (Инглези; 1771—1846) — греческий моряк и корсар, один из спонсоров Греческой революции, российский хлеботорговец, городской голова Одессы.
 Инглезе, Роберто (род. 1991) — итальянский футболист, играющий на позиции нападающего.